Помо́рская госуда́рственная филармо́ния (основана 10 июля 1937 года в городе Архангельске) — учреждение культуры.

Большой зал

Камерный зал 
Камерным (малым или органным) залом является бывшая (до революции 1917 года) лютеранская церковь Святой Екатерины, находящаяся в центре Архангельска.

Главной гордостью Поморской филармонии является музыкальный инструмент орга́н, установленный в 1991 году немецкими мастерами фирмы «Александр Шуке» из города Потсдам.

Зал, в том виде который он представляет сейчас, открылся после длительной реконструкции 1 июля 1987 года. В настоящее время в нём проводятся различные концерты классической и органной музыки.

См. также 
 Лютеранская церковь Святой Екатерины (Архангельск)

Ссылки 
 Историческая справка — pomorfil.ru.
 История камерного зала — pomorfil.ru.
 Об органе — pomorfil.ru.

Филармонии России
Органы России